Жмиевский () – польская фамилия; женская форма Жмиевская.

 Известные носители 
 Жмиевский, Артур (род. 1966) — польский актёр театра, кино, радио и телевидения.
 Жмиевский, Евгений (1817—1884) — польский путешественник, писатель, агроном.